Il singolare del Toray Pan Pacific Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Gabriela Sabatini era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Pam Shriver ha battuto in finale 7–5, 6–1  Helena Suková.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Pam Shriver (campionessa)
  Manuela Maleeva (semifinali)
  Helena Suková (finale)
  Nataša Zvereva (quarti di finale)

 Larisa Neiland (semifinali) 
 Catarina Lindqvist (primo turno) 
 Anne Minter (quarti di finale) 
 Patty Fendick (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 1988